Нахаловка — посёлок в Покровском районе Орловской области, Россия.
 Нахаловка — старый район Ростова-на-Дону.